Ryszard Czarnecki (ur. 1951) – polski żużlowiec
 Ryszard Czarnecki (ur. 1963) – polski polityk